Păltiniș (Botoșani) ;
 Păltiniș (Caraș-Severin) ;